sarló és kalapács, politikai szimbólum
Sarló és Kalapács (1929–1937) moszkvai emigráns folyóirat